Pierre Fleury peut désigner :

 Pierre Fleury (1876-1969), homme politique français ;
 Pierre Fleury (1894-1976), physicien français ;
 Pierre Fleury (1900-1985), peintre français.